Münger ist der Familienname folgender Personen:
 Jill Münger (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Lukas Münger (* 2001), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolf Münger (1862–1929), Schweizer Maler
 Wilhelm Münger (1923–2015), Schweizer Bildhauer